Слейпнир:

 Слейпнир — восьминогий конь в германо-скандинавской мифологии.
 Слейпнир — шельфовое нефтегазовое месторождение на территории континентального шельфа Норвегии.

См. также 
 Слейпнер —  шведский футбольный клуб.